Enns est une ville autrichienne située en Haute-Autriche
 L'Enns est un affluent du Danube en  Autriche